Outlook est un mot anglais qui signifie vue, perspective, et peut également désigner un lieu d'observation.

Toponyme

Pic Outlook, une montagne du Nunavut.
 , ville de la Saskatchewan

Outlook, une ville du Montana.

Informatique 
En informatique, ce nom peut désigner deux clients de messagerie et deux messageries web appartenant à l'entreprise Microsoft :

Client de messagerie 

 Microsoft Outlook, fourni avec la suite bureautique Microsoft Office ;
 Outlook Express, fourni dans le système d'exploitation Microsoft Windows, de Windows 98 à Windows XP ;

Messagerie web 
 Outlook.com, un prestataire de messagerie web ;
 Outlook Web App, logiciel de messagerie Web basé sur Microsoft Outlook.

Média 
 Outlook, un hebdomadaire indien anglophone ;
 Outlook, un bimensuel juif canadien.

Autre 
 Saturn Outlook, un SUV américain.

Homonymie de toponyme